

События 
 Консулы: Гней Сервилий Цепион (патриций) и Квинт Помпей (плебей); претор: Децим Юний Силан Манлиан (в Македонии или Ахайе); курульный эдил: Гней Корнелий Сципион Хиспан; народный трибун: Публий Муций Сцевола; монетный триумвир: Луций Атилий Номентан.
 Сенат заключил мир с Вириафом, признав его царём. Римляне начали переговоры с Терманцией и Нуманцией на выгодных для городов условиях, но римский военачальник вдруг прервал переговоры. Сенат решил продолжать войну.
 Антиохийцы восстали против Деметрия и осадили его во дворце. Деметрий при поддержке наёмников и иудейского отряда жестоко подавляет восстание. На сторону Трифона перешло все войско Деметрия из-за невыплаты денег. Трифон разбил Деметрия и захватил его слонов и Антиохию. Деметрий отступил в Киликию.
 Собрание иудейского народа объявило Симона первосвященником и правителем и сделало эти должности наследственными в его семье.
 Митридат I занимает Селевкию на Тигре и всю Месопотамию и признан царём Вавилонии. Захват Элимаиды. Однако затем Митридат отправляется в Гирканию в связи с опасностью нападения кочевников.

Родились 
 Антиох VIII Грип — царь Сирии из династии Селевкидов.

Скончались 
 Цзин-ди — шестой император империи Хань в Китае;
 Агнимитра — правитель империи Шунга;

См. также

Примечания